Příjmení Kohl má více osobností:

 Bernhard Kohl (* 1982) – bývalý rakouský cyklista
 Dadja Altenburg-Kohl (* 1949) – lékařka a česká filantropka
 Franz Kohl (1711–1766) – na Moravě působící český barokní sochař, syn Jana Bedřicha
 Hannelore Kohlová (1933–2001) – první manželka německého státníka Helmuta Kohla
 Helmut Kohl (1930–2017) – německý politik
 Jan Bedřich Kohl-Severa (1681–1736) – pražský barokní sochař, který připojil příjmení svého nevlastního otce Jeronýma
 Jeroným Kohl (1632–1709) – pražský barokní sochař
 Ludvík Kohl (1746–1821) – český kreslíř, malíř, pedagog a rytec